Rigel – stella della costellazione di Orione
Rigel – fumetto italiano
Rigel – personaggio dell'anime e manga UFO Robot Goldrake
Rigel I – traghetto della compagnia di navigazione Ventouris Ferries
Rigel II – traghetto della compagnia di navigazione Ventouris Ferries
Rigel III – traghetto della compagnia di navigazione Ventouris Ferries
Classe Rigel – classe di astronavi dell'universo di Star Trek
Site Rigel – installazione militare statunitense-italiana
Rigel – minecraft player